Cast the First Stone è il settimo album in studio del gruppo musicale italiano Hour of Penance, pubblicato il 27 gennaio 2017 per la Prosthetic Records.

Tracce

Formazione 
 Paolo Pieri - voce, chitarra
 Giulio Moschini - chitarra
 Marco Mastrobuono - basso
 Davide Billia - batteria

Collegamenti esterni